Юрий Васильевич Планидин (род. 9 февраля 1930 года, Ростов-на-Дону) — заслуженный учитель, заслуженный изобретатель Российской Федерации, отличник народного просвещения, педагог-новатор, писатель, художник, иллюстратор, член Ростовской ассоциации борцов антифашистского сопротивления, бывший узник концлагерей, ветеран Великой Отечественной войны. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими медалями.

Биография 
Родился Юрий Васильевич 9 февраля 1930 года в городе Ростове-на-Дону. До Великой Отечественной войны Юрий Планидин учился в ростовской
средней школе № 37, в которой окончил только три класса. Когда началась война Юрию было одиннадцать лет. Во время войны родной дом его был сожжён, старший брат Сергей погиб на фронте, а двенадцатилетний Юрий во время фашистской оккупации вместе с другими детьми в 1942 году был угнан в Германию, где в течение трёх лет находился в концлагерях под Варшавой, Лейпцигом, Дрезденом. В 1945 году советские войска освободили концлагерь города Пирна, под Дрезденом, где находился Юрий Планидин и был зачислен в часть, которая вела бои на Эльбе, стал сыном полка. Юрий Васильевич награждён медалью «За победу над Германией», медалью «За стойкость и верность Родине» и другими юбилейными наградами. Великую Победу Юрий Васильевич встретил в Германии. После окончания войны получил семилетнее образование (за год), три класса окончил до войны, поступил в Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова, но из училища его отчислили, потому что Юрий Васильевич был в плену, но потом скрыл своё прошлое учился в архитектурно-строительном техникуме. В 1950 году на втором курсе техникума был призван в Советскую армию, служил четыре года в Батайском лётном училище и одновременно учился заочно в Московском заочном университете искусств на отделении рисунка и живописи, который окончил с отличием. После службы в армии вернулся в город Ростов-на-Дону и работал учителем рисования в школе № 82, педагогический стаж — 65 лет, большинство из которых он проработал в этой школе. Юрий Васильевич создал методику панорамного метода обучения изобразительному искусству, которая используется в школах страны. В те годы работы в школе Юрий Васильевич был организатором и оформителем библиотеки имени М. А. Шолохова, которая находилась в то время в небольшом помещении жилого дома, в настоящее время находится по улице Кулагина, с этой библиотекой он поддерживает связь до сих пор. Юрий Васильевич Планидин говорит: «Я был и
организатором, и оформителем этой библиотеки. И я благодарен этому периоду своей жизни, потому что именно тогда приобщился к литературной
деятельности, которая была мне необходима, чтобы описать всё то, что я пережил».

В настоящее время Юрий Васильевич находится на заслуженном отдыхе, проживает в посёлке Рассвет Аксайского района Ростовской области. Участвует в общественных мероприятиях, читает лекции, проводит работу по патриотическому воспитанию среди молодёжи, продолжает писать картины и книги.

Творческая деятельность 
Юрий Васильевич когда был в фашистских концлагерях познакомился с военнопленным художником, который для него стал первым учителем рисования. С тех пор Юрий Планидин решил стать художником, а также писателем, чтобы передать в своих картинах и книгах весь ужас войны, пережитое людьми в немецких концлагерях. Картины художника экспонировались в городе Москве в Центральном выставочном зале «Манеж», Юрий Васильевич участвует в выставках, две картины «Мать солдата», «Красные и черные тюльпаны» стали победителями в Всероссийском конкурсе народного творчества. В 2019 году художник Ю. В. Планидин передал десять своих картин в дар музею «Самбекские высоты», в фонды Таганрогского музея-заповедника. В сентябре 2019 года Юрий Васильевич передал в дар ростовской библиотеке имени М. А. Шолохова (Краеведческий библиотечно-информационный центр им. М. А. Шолохова) свою картину «М. А. Шолохов «Тихий Дон», сборник графических работ и книгу «Тихий Дон у Белой воды» со своим автографом, в этой книге он нарисовал больше 30 иллюстраций.

Юрий Васильевич Планидин является автором около 300 картин и книг «Дети войны», «Фашистские лагеря», «Древо у Белой воды», «Образование», «Тихий Дон у «Белой воды».

Заслуги 
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За верность Родине», в 2019 году — были вручены медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За особые заслуги». Юрий Васильевич Планидин — заслуженный учитель, заслуженный изобретатель Российской Федерации, отличник народного просвещения.

Примечания

Литература 
 Алла Шилова. И кистью, и пером // Молот. — 2019. — 15 ноября. — С. 14.

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Планидин, Юрий Васильевич
 Газета «Победа». Ю. В. Планидин. Может ли компьютер заменить книгу?
 Планидин Ю. В.
 Выставка Юрия Васильевича Планидина
 Художник Юрий Планидин подарил свои работы музею на Самбекских высотах
 Добрая планида спасла узника Планидина
 Сибирское казачество. Знаменитый человек Дона — художник и потомственный казак Юрий Васильевич Планидин

Родившиеся в Ростове-на-Дону
Выпускники ЗНУИ
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Писатели по алфавиту
Писатели России